Но́йвирт () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Нойвирт, Ангелика (род. 1943) — немецкий учёный, исследовательница в области корановедения, исламоведения, семитологии, арабской литературы и т. д.
 Нойвирт, Биби (род. 1958) — американская актриса.
 Нойвирт, Ольга (род. 1968) — австрийский композитор.
 Нойвирт, Том (род. 1988) — австрийский певец, наиболее известный как Кончита Вурст.
 Нойвирт, Михал (род. 1988) — чешский хоккеист, вратарь.

См. также 
 Узел Нейвирта